Esman (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Sumy mit etwa 1400 Einwohnern (2019).

Geschichte 
Seit 1968 ist eine Esman Siedlung städtischen Typs. Zwischen 1957 und dem 19. Mai 2016 trug die Ortschaft den Namen Tscherwone (ukrainisch ; russisch ).

Während des russischen Überfalls auf die Ukraine wurde die Stadt Ende Januar 2023 durch Beschuss beschädigt.

Geographie 
Esman liegt im Rajon Hluchiw nahe der Fernstraße M 02 und am Ufer der Esman (), einem  50 km langen, rechten Nebenfluss des Klewen (), 22 km nordöstlich vom Rajonzentrum Hluchiw und etwa 160 km nordwestlich vom Oblastzentrum Sumy.

Zur Siedlungsratsgemeinde gehört, neben Esman, noch das Dorf Luschky () mit etwa 70 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Hluchiw